Заміськи́й прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Заміський провулок — провулок у місті Вінниця.
 Заміський провулок — провулок у місті Київ.
 Заміський провулок — провулок у місті Харків.

Провулки